Ambroise Davost (1586-1643), prêtre, jésuite et missionnaire
 Jean-Charles Davost (1735-?), homme politique français